Весёлая Роща — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Весёлая Роща — село в Железинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Весёлая Роща — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Весёлая Роща — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Весёлая Роща — хутор в Поныровском районе Курской области.

Украина 
 Весёлая Роща — село в Криничанском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Весёлые Рощи